Отборочный турнир к чемпионату Европы по футболу 1992 среди юношей до 16 лет начался 24 сентября 1991 года и закончился 29 марта 1992 года. 31 сборная была разбита на 15 групп (14 групп из двух команд и одна группа из трёх). Сборные, занявшие первые места в группах выходили в финальный раунд.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Группа 10

Группа 11

Группа 12

Группа 13

Группа 14

Группа 15

Примечания

Ссылки 
 Страница турнира на официальном сайте УЕФА
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 17 лет)
Футбол в Европе в 1991 году
Футбол в Европе в 1992 году
Чемпионаты Европы в 1992 году